Příjmení Anders má více nositelů:

 David Anders (* 1981), americký televizní a divadelní herec
 Günther Anders (1902–1992), rakouský filozof a spisovatel
 William Anders (* 1933), americký astronaut
 Władysław Anders (1892–1970), polský generál, vrchní velitel polských ozbrojených sil v letech 1944–5

jiný význam
 křestní jméno, více osob viz rozcestník Anders (jméno)

Externí odkazy